The Courier (englisch für „Der Kurier“) bezeichnet folgende Filme:

 The Courier, Originaltitel von Der Kurier (1988), irischer Thriller von Frank Deasy und Joe Lee
 The Courier (2012), US-amerikanischer Thriller von Hany Abu-Assad
 The Courier (2019), Originaltitel von The Courier – Tödlicher Auftrag, britischer Actionfilm von Zackary Adler
 The Courier, Originaltitel von Der Spion (2020), US-amerikanischer Thriller von Dominic Cooke

Siehe auch
 Courier (Begriffsklärung)
 Der Kurier (Begriffsklärung)
 Kurier (Begriffsklärung)